Weir kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Weir (Kansas)
Weir (Mississippi)
Weir (Texas)
Overige betekenissen:
Weir (helikopter)